Бывшие посёлки городского типа Кемеровской области — посёлки городского типа (рабочие и дачные), потерявшие этот статус в связи с административно-территориальными преобразованиями.

А 
 Абагур — пгт с 1957 года. Включён в состав города Новокузнецк в 2004 году.
 Анжеро-Судженск — пгт с 1928 года. Преобразован в город в 1931 году.
 Артышта — пгт с 1963 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.

Б 
 Барзас — пгт с 1934 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Белово — пгт с 1931 года. Преобразован в город в 1938 году.
 Берикульский — пгт с 1931 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Берёзовский — пгт с 1956 года. Преобразован в город в 1965 году.
 Боровой — пгт с 1960 года. Включён в состав города Кемерово в 2004 году.

Г 
 Гурьевский — пгт с 1929 года. Преобразован в город Гурьевск в 1938 году.

З 
 Заводской — пгт с 1959 года. Включён в черту города Новокузнецка в 1962 году.

К 
 Калтан — пгт с 1950 года. Преобразован в город в 1959 году.
 Карагайлинский — пгт с 1963 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Кедровка — пгт с 1957 года. Включён в состав города Кемерово в 2004 году.
 Кемерово — пгт с 1928 года. Включён в состав города Щегловск в 1932 году. При этом Щегловск переименован в Кемерово.
 Киселёвск — пгт с 1932 года. Преобразован в город в 1936 году.
 Кочура — пгт с 1939 года. Включён в черту рабочего посёлка Таштагол в 1960 году.
 Красногорский — пгт с 1956 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Кузедеево — пгт с 1965 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Кундат — пгт с 1957 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1978 году. Исключён из учётных данных в 1997 году.
 Кургановка — пгт с 1944 года. Включён в состав города Берёзовский в 1965 году.

Л 
 Листвяги — пгт с 1956 года. Включён в состав города Новокузнецк в 2004 году.

М 
 Макаракский — пгт с 1943 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Малиновка — пгт с 1958 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Мыски — пгт с 1949 года. Преобразован в город в 1956 году.

Н 
 Никитинский — пгт с 1961 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Новый — пгт с 1931 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1964 году. Исключён из учётных данных в 1977 году.

О 
 Октябрьский — пгт с 1964 года. Включён в состав города Берёзовский в 1965 году.
 Ольжерас — пгт с 1951 года. Преобразован в город Междуреченск в 1955 году.
 Осинники — пгт с 1931 года. Преобразован в город в 1938 году.

П 
 Пезас — пгт с 1939 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1965 году. Исключён из учётных данных в 1969 году.
 Первомайский — пгт с 1931 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1957 году. Как поселок Первомайка исключён из учётных данных в 1978 году.
 Пионер — пгт с 1936 года. Включён в состав города Кемерово в 1962 году. Вновь образован в 1982 году. Повторно включён в состав города Кемерово в 2004 году.
 Полысаево — пгт с 1952 года. Включён в состав города Ленинск-Кузнецкий в 1985 году. Вышел из состава Ленинска-Кузнецкого как самостоятельный город в 1989 году.
 Притомский — пгт с 1973 года. Включён в состав города Новокузнецк в 2004 году.
 Прокопьевск — пгт с 1928 года. Преобразован в город в 1931 году.
 Промышленновский — пгт с 1956 года. Включён в состав города Кемерово в 2004 году.

С 
 Сад-Город — пгт с 1929 года. Преобразован в город Новокузнецк в 1931 году.
 Салаир — пгт с 1932 года. Преобразован в город в 1941 году.
 Старобачаты — пгт с 1958 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Строитель — пгт с 1935 года. Включён в состав города Кемерово в 1941 году.

Т 
 Тайжина — пгт с 1956 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Таштагол — пгт с 1952 года. Преобразован в город в 1963 году.
 Тельбес — пгт с 1932 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1966 году.
 Топки — пгт с 1929 года. Преобразован в город в 1933 году.
 Трудармейский — пгт с 1978 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.

У 
 Урск — пгт с 1935 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1999 году.
 Уса — пгт с 1939 года. Упразднён в 1958 году.

Ц 
 Центральный — пгт с 1929 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.

Ч 
 Чертинский — пгт с 1949 года. Включён в черту города Белово в 1958 году.
 Чистогорский — пгт с 1977 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.
 Чугунаш — пгт с 1944 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2004 году.

Ш 
 Шалым — пгт с 1935 года. Включён в состав города Таштагол в 1960-е годы.

Ю 
 Юрга — пгт с 1942 года. Преобразован в город в 1949 году.

Я 
 Ягуновский — пгт с 1950 года. Включён в состав города Кемерово в 2004 году.

См. также 
Бывшие посёлки городского типа России

Примечания 

Списки населённых пунктов по субъектам РФ